A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a kerékpározás versenyszámait Tbilisziben rendezték. A női egyéni mezőnyverseny kerékpározást július 30.-án rendezték.

Eredmények

Források 
 

Kerékpározás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon